Sa Torre (possessió), possessió del municipi de Llucmajor, Mallorca.
 Sa Torre (urbanització), urbanització costanera del municipi de Llucmajor, Mallorca.